Collected – box set dei Black 'N Blue del 2005
 Collected – album dei Massive Attack del 2006